Соревнования по борьбе проводятся на летних Азиатских играх для мужчин начиная с Игр 1954 года (вольная борьба — с 1954, греко-римская борьба — с 1986), для женщин начиная с Игр 2002 года.

Медальный зачёт 
суммарно медали для страны во всех видах соревнований

Примечания

Ссылки 
 United World Wrestling (UWW); сайт международной федерации «Объединённый мир борьбы»
 Официальный сайт Азиатского совета Международного олимпийского комитета